Martin Hosták, češki hokejist, * 11. november 1967, Hradec Králové, Češka.

Hosták je v češkoslovaški ligi igral za kluba Hradec Králové in Sparta Praga. Leta 1987 je bil kot 62. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je v ligi NHL odigral dve sezoni. V drugem delu kariere je igral v švedski ligi za klube MoDo Hockey, Södertälje SK in Luleå HF.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1990, kjer je osvojil bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| Hradec Králové
| Češkoslovaška 2. liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 7
| 2
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 7
| 3
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 26
| 8
| 9
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 35
| 11
| 15
| 26
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 55
| 30
| 34
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 90/91
|
| 11
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 90/91
|
| 50
| 3
| 10
| 13
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 91/92
|
| 63
| 27
| 36
| 63
|
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 15
| 19
| 34
|
| 42
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 34
| 16
| 17
| 33
|
| 28
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 14
| 17
| 31
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 36
| 12
| 15
| 27
|
| 28
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 27
| 6
| 14
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 21
| 12
| 8
| 20
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 5
| 5
|
| 14
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 36
| 16
| 18
| 34
| -10
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 49
| 19
| 21
| 40
| +9
| 34
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +6
| 12
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 23
| 16
| 39
| +3
| 60
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -1
| 12
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 42
| 14
| 17
| 31
| +4
| 28
|
| 12
| 2
| 3
| 5
| -1
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 696
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 531
| bgcolor="#7FFF00" | +19
| bgcolor="#7FFF00" | 429
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti HC Hradec Králové
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Luleå HF